Friedrich Mehmel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Mehmel (Architekt) (1883–1966), deutscher Maurer und Architekt, Bauunternehmer und Kommunalpolitiker, Begründer der späteren Friedrich Mehmel AG
 Friedrich Mehmel (Philologe) (1910–1951), deutscher klassischer Philologe
 Friedrich Albert Mehmel (1827–1888), deutscher Orgelbauer aus Stralsund
 Friedrich-Joachim Mehmel (* 1953), deutscher Verwaltungsrichter und Gerichtspräsident

Friedrich Mehmel bezeichnet

 Friedrich Mehmel AG, 1919 in Hannover gegründetes Hoch- und Tiefbauunternehmen